Сарты:

 Сарты — общее именование части населения Средней Азии живших в XV—XIX веках.
 Сарты — бывшая деревня в Дуванском районе Башкортостана